Por Scipione Borghese podemos referirnos a:
Scipione Caffarelli Borghese (1577-1633), cardenal italiano;
Francesco Scipione Maria Borghese (1697-1759), cardenal italiano;
Scipione Borghese Colonna (1734-1782), cardenal italiano; o
Scipione Borghese (1871-1927), deportista y político italiano.